

Mitologia
 Alcimo – personaggio della mitologia greca, padre di Mentore ed amico al quale Ulisse affidò il figlio Telemaco partendo per Troia
 Alcimo – personaggio della mitologia greca, uno dei tanti compagni di Achille nella guerra di Troia
 Alcimo – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Ippocoonte ed a cui fu costruito uno Heroon a Sparta
 Alcimo – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Neleo

Persone
Alcimo – storico siceliota
Alcimo – retore menzionato da Stilpone (emblematico il suo collegamento con l'Alcimo storico siceliota) 
Alcimo – sommo sacerdote

Note